Desert Storm est la dénomination originale (langue anglaise) de l'opération militaire Tempête du désert ;
 Desert Storm est un manga de Michiyo Akaishi ;
 Desert Storm est le nom d'un sound system tekno ;
 Desert Storm Records est un label de hip-hop américain.